Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Pat Du Pré che hanno battuto in finale Rod Frawley e Francisco González 3-6, 6-1, 6-1.

Teste di serie

 Mark Edmondson /  John Marks (semifinali)
 Christopher Mottram /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Ross Case /  Kim Warwick (quarti di finale)
 Paul Kronk /  Peter McNamara (semifinali)

 John Sadri /  Tim Wilkison (secondo turno)
 George Amaya /  Cliff Drysdale (quarti di finale)
 Colin Dibley /  Pat Du Pré (Campioni)
 Rod Frawley /  Francisco González (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1979